Localidades
Saint-Luc (Eure), na França
Saint-Luc (Valais), na Suíça

Desambiguações de topônimos